Il singolare femminile del torneo di tennis Canada Open 1993, facente parte del WTA Tour 1993, ha avuto come vincitrice Steffi Graf che ha battuto in finale Jennifer Capriati 6-1, 0-6, 6-3.

Teste di serie

 Steffi Graf (campionessa)
 Arantxa Sánchez Vicario (quarti di finale)
 Gabriela Sabatini (terzo turno)
 Mary Joe Fernández (quarti di finale)
 Jana Novotná (terzo turno)
 Jennifer Capriati (finale)
 Anke Huber (quarti di finale)
 Manuela Maleeva-Fragniere (semifinali)

 Helena Suková (quarti di finale)
 Assente
 Amanda Coetzer (terzo turno)
 Nathalie Tauziat (quarti di finale)
 Assente
 Katerina Maleeva (terzo turno)
 Naoko Sawamatsu (terzo turno)
 Lori McNeil (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Canada Open 1993